Die Kategoria Superiore 2002/03 (sinngemäß: Höchste Liga) war die 64. Austragung der albanischen Fußballmeisterschaft und wurde vom nationalen Fußballverband Federata Shqiptare e Futbollit ausgerichtet. Die Saison wurde wie im Vorjahr mit 14 Teams ausgetragen. Die Spielzeit begann am 21. September 2002 und endete am 24. Mai 2003.

Saisonverlauf 

SK Tirana startete in die Saison mit fünf Siegen. Partizani Tirana war zwar am neunten Spieltag punktgleich, legte dann aber eine Serie von sechs Unentschieden hin.

Verfolger Vllaznia Shkodra hatte zur Winterpause vier Punkten Rückstand auf SK Tirana, verlor anschließend drei Spiele in Folge. So konnte sich SK Tirana bereits vier Spieltage vor Saisonende die 20. Meisterschaft sichern. Titelverteidiger KS Dinamo Tirana landete nur auf den sechsten Platz.

Da die nächste Saison nur noch aus zehn Mannschaften bestand, mussten vier Klubs absteigen. Vor dem letzten Spieltag kämpfte die halbe Liga gegen den Abstieg. Der Tabellensiebte hatte mit 33 Punkten nur einen Zähler Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Alle fünf gefährdeten Klubs gewannen ihr letztes Saisonspiel.

Den Gang in die Zweitklassigkeit mussten KS Besëlidhja Lezha, KS Bylis Ballsh, Erzeni Shijak und  Apolonia Fier als Verlierer des Relegationsspiels antreten.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Die Mannschaft des Meisters

Relegationsspiel 
Der vierte Absteiger musste zwischen dem punktgleichen Mannschaften auf Platz 10 und Platz 11 ermittelt werden.
Modus Direkter Vergleich nicht bei Mannschaften für UEFA-Wettbewerbe und Abstieg.

|}

Einzelnachweise 

2002
Fußballsaison 2002/03